Ursulastraat (Haarlem)
Ursulastraat (Venlo)